Zijemlje peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Zijemlje, un village situé dans la municipalité d'Istočni Mostar et dans la République serbe de Bosnie ;
Zijemlje, un village situé sur le territoire de la Ville de Mostar, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.